Miejscowości w Polsce:
 Cieszacin Mały
 Cieszacin Wielki